Hühnerfeld ist der Name von

 Hühnerfeld (Moor), niedersächsisches Naturschutzgebiet im Kaufunger Wald
 Hühnerfeld (Sulzbach/Saar), Stadtteil von Sulzbach/Saar im Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Hühnerfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Katalyn Hühnerfeld (* 1975), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin, und Sprecherin
 Paul Hühnerfeld (1926–1960), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hünerfeld
 Hühnerfeldberg, Abraumhalde im Landkreis Göttingen
 Hünfeld, Stadt in Hessen